Division One (1907/1908) – był to 18. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1907, a zakończył się 30 kwietnia 1908. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 8. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył Jock Simpson, który strzelił 32 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1907 w piłce nożnej
1907 w Wielkiej Brytanii
1908 w piłce nożnej
1908 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji